Die Abkürzung PBDE steht für:
Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit, ein ehemaliges Unternehmen zur Planung von Eisenbahnprojekten
Polybromierte Diphenylether, eine Gruppe von Chemikalien

PBDE